Goron steht für:

 Goron, Walliser Landwein, siehe Dôle (Wein)#Walliser Landwein
 Goron de Bovernier, Walliser Rotweinsorte